Attwell ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Attwell (1920–1991), britischer Theologe
 Jamie Attwell (* 1982), englischer Fußballspieler
 Lesley Attwell (* 1971), kanadische Softballspielerin
 Michael Attwell (1943–2006), britischer Schauspieler
 Reg Attwell (1920–1986), englischer Fußballspieler
 Stuart Attwell (* 1982), englischer Fußballschiedsrichter

Siehe auch:
 Atwell, Atwill